Stefanesi – abitanti di Cà de' Stefani
Stefanesi – abitanti di Saint-Étienne-de-Tinée
Stefanesi – abitanti di Santo Stefano Quisquina
Stefanesi – abitanti di Santo Stefano Ticino
Stefanesi – abitanti di Santo Stefano di Camastra